Stefano Jacini (1826-1891) – politico ed economista italiano
 Stefano Jacini (1886-1952) – politico italiano
 Stefano Jacini (1939) – scrittore italiano